Контакт-5 — советский модульный комплекс динамической защиты второго поколения, представленный в 1985 году, разработан НИИ Стали  принят на вооружение в 1986 году для повышения защищённости бронетехники от поражающего действия подкалиберных бронебойных и кумулятивных снарядов.. 

Устанавливался на советские и российские танки (Т-72БА, Т-72Б3, Т-80У (начиная с 1988 года), Т-90, Т-90А, Т-90С). При массе бронирования до трёх тонн обеспечивает повышение защищённости от кумулятивных снарядов в 1,9-2 раза (снижение уровня пробиваемости моноблочных ПТУР 60 %), а от бронебойных подкалиберных — в 1,2 раза (снижение уровня пробиваемости БПС 20 %).

Конструкция 
Конструктивно динамическая защита «Контакт-5» состоит из отдельных элементов (ЭДЗ), которые монтируются поверх внешней брони танка. Каждый элемент 4С22 представляет собой металлическую коробку с размерами 25×13×1,3 см при массе 1,37 кг, из которых масса взрывчатого вещества 0,28 кг с тротиловым эквивалентом 0,33 кг. Обеспечена избирательность срабатывания динамической защиты, заряд взрывчатого вещества не детонирует при:
 простреле блока любыми типами пуль и снарядов калибра до 30 мм включительно,
 попадании осколков осколочно-фугасных снарядов с расстояния более 10 м,
 горении напалма или горючей смеси на поверхности блока.

В 2006 году были представлены новые элементы динамической защиты 4С23 и 4С24, которые в дальнейшем послужили основой для разработки системы динамической защиты третьего поколения «Реликт». К их достоинствам относят в 2 раза меньшее содержание взрывчатого вещества при том же уровне противокумулятивной защиты, более стабильную работу против подкалиберных и низкоскоростных боеприпасов, более высокую эффективность против тандемных кумулятивных снарядов и т. д.

Элементы динамической защиты «Контакт-5» полностью взаимозаменяемы с элементами защиты первого поколения «Контакт-1» и элементами защиты третьего поколения «Реликт» без конструктивных вмешательств в систему встроенной защиты танка.

Описание 
ВДЗ позволяет защищать танк от большинства современных ПТС, например таких как ОБПС, ПТРК, РПГ и т. д. В конце 90-х начале 2000-х ВДЗ получила модернизацию в качестве замены ЭДЗ 4С22 и ВВ что повысило её срок использования, а также дало возможность эффективно использовать ВДЗ против тандемных боеприпасов и новых средств поражения. В среднем прирост брони равен 200 мм от ОБПС и 500 мм от КС.
Выдержка из доклада об испытаниях Т-72 с ВДЗ Контакт-5 :
Jane’s International Defence Review Июль 2007, с.15:
«Непробиваемая российская танковая броня выдерживает испытание»

Автор: Ричард М. Огоркиевич

Заявления времен 90-х годов от испытателей НАТО о том, что броня Советских танков времён холодной войны «практически непробиваема», были подкреплены последующими тестами в США.

Во время выступления 30 мая на конференции «The Future of Armoured Warfare» в Лондоне, корреспондент IDR в Пентагоне Лиланд Несс заявил, что результаты испытаний армией США, включавшие в себя обстрел 25 танков Т-72А1 и Т-72Б1 (оснащённых динамической защитой [ДЗ] «Контакт-5»), подтвердили результаты, полученные ранее на других Советских танках, оставленных в Германии после окончания холодной войны. Испытания показали, что ДЗ и комбинированная броня Т-72 имела невероятную устойчивость к противотанковым системам НАТО 80-х годов.

В противовес обычному, «лёгкому» типу ДЗ, который эффективен только против кумулятивной струи, «тяжёлый» блок ДЗ «Контакт-5» так же эффективен против бронебойных подкалиберных снарядов, противотанковых ракет и бронебойных автоматических пушек. Динамическая защита была по достоинству оценена в Советском Союзе и ныне независимых от него государствах в 70-х годах; практически все танки, состоящие на вооружении стран Восточной Европы, были либо произведены, либо модернизированы с использованием блоков ДЗ, включая даже Т-55 и Т-62, построенные сорок-пятьдесят лет назад, но до сих пор находящиеся в резерве.

«При проведении испытаний, мы использовали только то вооружение, которым были оснащены войска НАТО в последнее десятилетие холодной войны, дабы оценить его эффективность против этой новинки Советского танкостроения. Результаты оказались совершенно неожиданными. „Тяжёлая“ ДЗ танков Т-72А1 и Б1 оказалась неуязвимой для снарядов M829A1 с сердечником из обеднённого урана (ОУ), которые использовались в 120-мм пушках танка США M1 Abrams во время Холодной войны, относящихся к наиболее грозным орудиям тех времён. Мы так же испытали 30-мм пушку GAU-8 Avenger (используемую на штурмовике A-10 Thunderbolt), 30-мм пушку M320 (ударный вертолёт AH-64 Apache), и ряд стандартных противотанковых управляемых ракетных снарядов НАТО, с одним и тем же результатом — отсутствие пробития или выхода из строя испытуемых машин. Комбинация стандартной брони и ДЗ даёт танкам защиту, равную нашей. Миф об отсталости Советского танкостроения, порождённый провалом ухудшенных танков Т-72 во время Войны в Заливе, был, наконец, развенчан. Результаты испытаний показали, что если бы в Европе разразился полноценный конфликт между странами НАТО и странами Варшавского договора, Советы могли бы получить паритет (или даже превосходство) в броне.» — представитель Армии США на конференции.

После окончания холодной войны, для преодоления ДЗ «Контакт-5» были разработаны новые бронебойные подкалиберные снаряды (хотя «Контакт-5» так же был усовершенствован). В ответ на это Российская Армия представила новый тип ДЗ, «Реликт», который, как утверждается, в два-три раза эффективнее, чем «Контакт-5» и полностью непробиваем для современных западных боеприпасов.

Несмотря на распад СССР, Российская танковая промышленность, уцелевшая и сохранившая огромный опыт в производстве бронетехники, продолжает выпускать современные модели (такие как Т-90, Т-95 и таинственный «Чёрный орёл») на замену, как ни удивительно, до сих пор эффективных танков Советской эпохи. Эти испытания полностью дискредитируют «Льва Вавилона» (неэффективная Иракская версия Т-72М) и прочие экспортные танки на фоне более совершенных и модернизированных версий, которыми оснащаются лучшие Советские танковые подразделения и которые продолжают развиваться внутри возрождающегося военно-промышленного комплекса России.

Критика 
По мнению российского военного аналитика М. Растопшина создание динамической защиты «Контакт-5» в 1985 году было неоспоримым достижением, но к 2005 году она безнадёжно устарела и не обеспечивает удовлетворительной защиты бронетехники от действия кумулятивных боеприпасов с тандемной головной частью. Например, шансы успешно преодолеть данную защиту у зарубежных противотанковых средств «Milan-2T» и «HOT-2T» превышают 90 %. Фактически одной толщины верхней стальной пластины на ДЗ с учётом угла встречи может быть достаточно для поглощения лидирующей части ПТУР. Собственно ПТУР основной частью всегда преодолевает последующую ДЗ, теряя при этом свою силу и уже не пробивая оставшуюся под ДЗ броню (кроме ДЗ Кактус созданой для ЛБМ с целью полного уничтожения кумулятивной струи только ДЗ).

По данным National Interest, новый вариант снаряда М829, может преодолеть динамическую защиту «Контакт»

См. также 
 Реликт (динамическая защита)
 Контакт-1

Примечания 

	  	

Системы динамической защиты бронетехники